Лаша — слово, которое может иметь несколько значений в разных

Ла́ша (груз. ლაშა)  – «Светлый», «Свет». «Лашари» — молельня в Пшав-Хевсуретии, «алашара» с абхазского значит «Свет». Все эти слова в тесном союзе с Лашой, которая идет от имени божества. Известен грузинский царь Лаша-Гиорги,Георгия IV Лаша сын царицы Тамар (правивший 1213-1222 годы).

Топоним:
 Лаша (город) (правильнее Леша, לשע, в Септ. — Λασα) — название города; упоминается в Библии только один раз (Быт., 10, 19).
 Лаша (Гродненская область) — село Гродненской области, место рождения Е. Ф. Карского, О. И. Соломовой

Гидроним:
 Лаша (приток Суры) — река в Мордовии.

Фамилия (Лаша́, ):
 Лаша, Пабло (род. 2000) — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Лаиша — израильский журнал «Для женщин».
 Dancing Lasha Tumbai

Грузинские имена